Un talismán es un objeto al que la superstición atribuye algún que otro poder. El término talismán también puede referirse a:

 el Talismán, un buque de guerra peruano que participó en la Guerra del Pacífico (1879-1883);
 Talismán, una estación de paso perteneciente a la línea 4 del Metro de la Ciudad de México;
 Talisman, el segundo disco solista de Skay Beilinson, lanzado al mercado en 2004; 
 Talisman, película de 1998 dirigida por David DeCoteau; o
 Talismán, especie de pez marino.